Иван Владимир:
 Бугров, Владимир Васильевич (1938—2003) — советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Бугров, Владимир Евграфович (род. 1933) — советский инженер-конструктор, кандидат в космонавты.